Чжэнь:

 Чжэнь — китайская фамилия (клан).
 Чжэнь Цзю Да Чэн — в традиционной китайской медицине, иллюстрированный энциклопедический трактат по акупунктуре.